Хвангхе (историјска провинција), некадашња провинција Кореје (1413-1896)
 Северни Хвангхе, провинција у Северној Кореји
 Јужни Хвангхе, провинција у Северној Кореји